Ernst Gamillscheg ist der Name folgender Personen:

* Ernst Gamillscheg (Romanist) (1887–1971), deutsch-österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Ernst Gamillscheg (Byzantinist) (* 1950), österreichischer Byzantist und Bibliothekar